Meum vulgare är en flockblommig växtart som beskrevs av John Hill. Meum vulgare ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
vulgare